

Geografia
 Marson – comune francese situato nel dipartimento della Marna 
 Marson-sur-Barboure – comune francese situato nel dipartimento della Mosa
 Rou-Marson – comune francese situato nel dipartimento del Maine e Loira
 Cantone di Marson – divisione amministrativa francese

Persone
 Alberto Marson – cestista brasiliano
 Ania Marson – attrice inglese
 Renato Marson – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Roberto Marson – schermidore italiano